Тейлор: — назва семи округів у США.

 Тейлор (округ, Айова) — округ у штаті Айова
 Тейлор (округ, Вісконсин) — округ у штаті Вісконсин
 Тейлор (округ, Джорджія) — округ у штаті Джорджія
 Тейлор (округ, Західна Вірджинія) — округ у штаті Західна Вірджинія
 Тейлор (округ, Кентуккі) — округ у штаті Кентуккі
 Тейлор (округ, Техас) — округ у штаті Техас
 Тейлор (округ, Флорида) — округ у штаті Флорида

Див. також 
 Тейлор